Кундль () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код — 70514.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Хофлахер СДПА по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля